Managed C++ — набор дополнений к языку C++ (полностью называемых Managed Extensions for C++), позволяющих программам, написанным изначально на C++, управляться CLR и работать на платформе Microsoft .NET. Фактически эти дополнения позволяют писать управляемый код (), совместимый с платформой .NET Framework и исполняемый в среде .NET. В процессе разработки .NET 2.0 компания Microsoft пересмотрела эти дополнения, в результате чего код может быть написан проще и легче читается. Новый набор изменений называется C++/CLI и полностью поддерживается начиная с Visual Studio 2005. Таким образом Managed C++ считается устаревшей спецификацией, и код, написанный таким образом, рекомендуется переписать.

Managed C++ играет уникальную роль в разработке программ для .NET, позволяя одновременно работать как с классами и методами языков .NET, так и с обычным кодом C++. Это позволяет переходить на платформу .NET постепенно, используя как старые заготовки на C++, так и навыки программистов, не работающих с управляемыми языками.

Среда разработки Visual C++ .NET компании Майкрософт, поставляемая в составе Visual Studio, позволяет разрабатывать приложения как на Managed C++, так и на обычном () C++. Такие же возможности предоставляет среда разработки Borland C++ Builder 2006.

В отличие от Managed C++, при разработке на обычном C++ программисту доступны все возможности языка C++ без каких-либо ограничений (в частности, множественное наследование, ручное управление памятью и др.), а также все функции Win32 API, но зато недоступны возможности, предоставляемые платформой .NET Framework.

Ссылки 
 Managed Extensions for C++ Specification   — спецификация Managed C++ в библиотеке MSDN.

Литература 
 

Языки программирования платформы .NET
Microsoft Visual Studio
C++